Кубок Европы по бегу на 10 000 метров 2014 прошёл 7 июня на стадионе «Филипп II» в Скопье, столице Македонии. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин.

На старт вышли 84 атлета из 22 стран Европы, из них 43 мужчины и 41 женщина. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из двух командных турниров. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников. Всего было проведено 4 забега: и у мужчин, и у женщин участники были разделены на группы А (сильнейшую) и В.

Результаты

Командное первенство 
Кубок Европы у мужчин завоевала сборная Турции, у женщин — команда Португалии.

Индивидуальное первенство

Ссылки 
 

Кубки Европы по бегу на 10 000 метров
Июнь 2014 года
2014 год в Северной Македонии
Спорт в Европе в 2014 году
Спорт в Северной Македонии
Международные спортивные соревнования в Скопье
2014 год в лёгкой атлетике
События 7 июня